Cochrane est un patronyme et un toponyme pouvant désigner :

Patronyme 
 Alex Cochrane (2000-), footballeur anglais
 Alexander Cochrane (1758-1832), amiral britannique
 Andrew Cochrane-Johnstone (1767-1833?), homme politique, administrateur colonial et escroc britannique
 Archibald Cochrane (9e comte de Dundonald) (1748-1831), inventeur écossais
 Archibald Cochrane (Royal Navy) (1783-1829), capitaine de la Navy pendant les guerres napoléoniennes
 Caroline Cochrane (1960-), personnalité politique canadienne
 Archibald Cochrane (1909-1988), épidémiologiste britannique
 Édith Cochrane, comédienne Québécoise
 Edward Ray Cochrane, dit Eddie Cochran (1938-1960), chanteur de rock'n'roll.
 Francis Cochrane (1852-1919), homme politique canadien de l'Ontario
 Guylaine Cochrane, terminologue Québécoise, coauteure de quelques ouvrages
 James Cochrane (1862-1905), maire de Montréal de 1902 à 1904
 John Dundas Cochrane (décédé en 1825), explorateur britannique
 John Cochrane (1798-1878), joueur d'échecs britannique
 Josephine Cochrane (1839-1913), inventrice américaine
 Kent Cochrane (1951-2014), patient canadien anciennement connu sous le nom de Patient K.C., sujet à des troubles très sévères de la mémoire épisodique
 Mickey Cochrane (1903-1962), joueur de baseball américain
 Rory Cochrane (né en 1972), acteur américain
 Ryan Cochrane (né en 1983), footballeur américain
 Ryan Cochrane (né en 1988), nageur canadien
 Thomas Cochrane de Dundonald (1775-1860), amiral britannique
 Tom Cochrane (né en 1953), acteur et chanteur canadien

Art et culture 
 Zefram Cochrane, personnage de la série Star Trek

Médecine 
 Collaboration Cochrane, organisation à but non lucratif

Toponymes 
District de Cochrane, en Ontario, au Canada.
Cochrane, ville du Chili, dans la région Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo
Cochrane, bourg du Canada, dans la province de l'Alberta
Cochrane (Ontario), ville du Canada, du District de Cochrane
Cochrane, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario de 1935 à 1979
Cochrane, ancienne circonscription provinciale ontarienne de 1914 à 1926

Homonymie partielle 
Cochrane—Supérieur, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario
Timiskaming—Cochrane, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario

Navires 
Almirante Cochrane (ou Cochrane tout court), nom de plusieurs navires de la marine chilienne, en hommage à Thomas Cochrane de Dundonald (1775-1860), qui fut commandant de la marine chilienne pendant la guerre d'indépendance de ce pays contre l’Espagne.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme